Зимо́вье звере́й:

 Название русской народной сказки
 «Зимовье Зверей» — музыкальная группа из Санкт-Петербурга
 «Зимовье зверей» — мультфильм Наталии Головановой, 1981
 «Зимовье зверей» — мультфильм Александра Ленкина, 1999

См. также 
 Зимовье